Entrecasteaux est un nom qui peut désigner :

Patronyme 
 Antoine Bruny d'Entrecasteaux ( - ), un navigateur français qui mena l'expédition qui porte son nom (1791-1794), une mission de secours et un voyage d'exploration scientifique.

Toponyme 
 Entrecasteaux, une commune française située dans le département du Var.
 Château d'Entrecasteaux, une ancienne forteresse du  située sur la commune homonyme et où naquit le navigateur. 

Nommés d'après Antoine Bruny d'Entrecasteaux :
 les récifs d'Entrecasteaux, situés au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie ;
 les îles d'Entrecasteaux (appelé aussi Archipel d'Entrecasteaux), situées à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 le canal d'Entrecasteaux, un détroit du sud-ouest de l'océan Pacifique situé entre la Tasmanie et l'île Bruny ;
 la presqu'île d'Entrecasteaux, l'une des presqu'îles de la péninsule Rallier du Baty sur la Grande Terre, principale île de l'archipel français des Kerguelen ;
 les cap et pointe d'Entrecasteaux, pour les falaises de l'île Amsterdam, Terres Australes et Antarctiques Françaises ;
 le Parc national d'Entrecasteaux, en Australie-Occidentale.

Navires 
Six navires de la marine nationale française ont été nommés d'après le navigateur :

Faune 
 le Paradisier d'Entrecasteaux (Manucodia comrii), une espèce de passereau appartenant à la famille des Paradisaeidae que l'on trouve sur les îles d’Entrecasteaux et Trobriand.